WTR steht für:
 Wait To Restore, siehe Protection Switching
 Wissenschaftlich-technische Revolution, siehe Wissenschaft und Technik in der DDR
 Woomera Test Range, australisches militärisches Sperrgebiet, siehe Woomera Prohibited Area
 World Trademark Review, britische Zeitschrift zum internationalen Markenzeichenrecht
 Wetter (Ruhr) (LOCODE), deutsche Stadt
 Bahnhof Tribsees (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Whiteriver Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen in Whiteriver, Arizona

WTr steht für:
 Wassertrupp, siehe Gruppe (Feuerwehr) #Wassertrupp
 Wissenschaftlicher Taschenrechner, siehe Taschenrechner

WTR